Border – film del 1997 diretto da J. P. Dutta
Border – film documentario del 2007 diretto da Christopher Burgard
Border – film del 2013 diretto da Alessio Cremonini
Border - Creature di confine (Gräns) – film del 2018 diretto da Ali Abbasi

Pagine correlate 
The Border (disambigua)
 Borderline